Bin Bunluerit (Thai: บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์), né le  à Sa Kaeo, est un acteur, bienfaiteur et réalisateur de films thaïlandais.

Biographie 
Bin Bunluerit est le frère jumeau de Ekapan Bunluerit.

Bin Bunluerit joue dans plus de 60 films, essentiellement des films d'action et des films d'horreur.

Bin commence sa carrière d'acteur en 1984 dans le film Kha Ma Kap Pra.

Ses films les plus célèbres sont Thap Thim Tone (1985), Black Killer (1990) (avec Panna Rittikrai et Tony Jaa), Bang Rajan (2000) et Bang Rajan 2 (2010) réalisé par Tanit Jitnukul, Alexandre (2004) (petit rôle du Roi Indien) réalisé par Oliver Stone et Yamada, la voie du samouraï (2010).

Il est aussi réalisateur d'une dizaine de films : le film d'action Cannibal Mercenary 2 (1989) et le film historique d'action ทองดีฟันขาว (Thong Dee Fun Khao / Legend of The Broken Sword Hero) (avec le champion de boxe thaïlandaise Buakaw Banchamek) (2017) ; le film fantastique Demonic Beauty ( ตำนานกระสือ / Krasue) ; les deux films comiques horrifiques The Troop of Ghost (เดอะโกร๋น ก๊วน กวน ผี / The Groan) (avec Suthep Po-ngam) (2004) et The Dwarves Must Be Crasy (กระสือครึ่งคน) (2016) ; les deux comédies dramatiques The Elephant Boy 1 et 2 (ช้างเพื่อนแก้ว) (2003 et 2004) ; et les quatre comédies familiales Panya Raenu (ปัญญาเรณู) (avec Sudarat Butrprom et Petchtai Wongkamalao) (2011 ; 2012 ; 2013 ; 2014).

Il est, de plus, acteur dans de très nombreuses séries télévisées.

Filmographie

Acteur 
 1984 : ข้ามากับพระ
 1985 : ทับทิมโทน
 1985 : คนดีที่บ้านด่าน
 1985 : ปลัดเพชรบ่อพลอย
 1985 : เพลงสุดท้าย
 1985 : ไอ้หนูภูธร
 1985 : พยาบาลที่รัก
 1985 : ผัวเชลย
 1986 : ร้อยป่า
 1986 : ดังกว่าปืน
 1986 : ตำรวจเหล็ก
 1986 : บุกเดี่ยว
 1986 : คนดิบ
 1986 : ปล้น
 1986 : ปลายทางฉิมพลี
 1986 : รับจ้างตาย ตอน แลกตาย
 1986 : ลุยรำมะนา
 1986 : 4 นัดตัดชีพ 3
 1987 : กระทิงเหล็ก
 1987 : ก้อ โอเคน่ะ
 1987 : ตะวันเพลิง
 1987 : พรหมจารีสีดำ
 1987 : รักทรมาน
 1987 : ชาติชายต้องไว้ลาย
 1987 : ข้าจะใหญ่ใครอย่าขวาง
 1988 : ไอ้ด่างเกยชัย
 1988 : ปีศาจสีเงิน
 1988 : จงรัก
 1988 : ด้วยรักคิดถึง
 1988 : น.ส. บังอร
 1988 : นางกลางไฟ
 1988 : เราสอง
 1988 : เมียเถื่อน
 1988 : รักฤๅเสน่หา
 1988 : วิมานอารมณ์
 1989 : 7 สาวดินระเบิด
 1989 : ตัวกูผู้ชนะ
 1989 : ทับเทวา
 1989 : ผีสองนาง
 1989 : นรกสั่งตาย
 1989 : ฟ้าส่างที่ฝั่งโขง
 1989 : เพชร
 1989 : รอยไถ
 1989 : ลำเพลินโหด
 1989 : ปลุกมันขึ้นมาฆ่า 2
 1989 : บ้าดีเดือด
 1989 : สมิงดงดิบ
 1989 : เจ้าพ่อ
 1990 : ข้ามาจากสวรรค์
 1990 : Black Killer (เพชฌฆาตดำ)
 1990 : ปลุกมันขึ้นมาฆ่า 3
 1990 : มูเซอดำ
 1990 : กระสือกัดปอบ
 1990 : อาถรรพณ์ตุ๊กแกผี
 1990 : ปีศาจแมงมุมสาว
 1990 : ผีสำออย
 1990 : 7 ป่าช้า
 1990 : คนพันธ์ดุ
 1990 : หัวใจเหล็ก
 1990 : บ้าแล้วต้องฆ่า
 1990 : ไอ้เพชร บ ข ส
 1990 : ปีศาจสงคราม
 1990 : 3 อันตราย
 1991 : ท้าลุย
 1991 : 2 เดนนรก
 1991 : คู่ฟัดคู่โหด
 1991 : เพชฌฆาตเหล็ก
 1991 : พยัคฆ์ร้ายเซียงชุน
 1991 : 5 สาวผ่านนรก
 1991 : เพชรฆาตโหดสิงห์ป่าชุม
 1992 : ไอ้เพชร บขส. 2
 1992 : เก่งจริงนะตัวแค่เนี้ยะ
 1992 : ทายาทไอ้ฝาง ร.ฟ.ท.
 1992 : โป้ง โป้ง ชึ่ง
 1992 : หินเหล็กไฟ
 1992 : ร้อยเล่ห์ ร้อยคาถา เพื่อให้ได้เธอมา
 1992 : 2 มืปืนสารวัตรใหญ่
 1993 : เสียงแคนดอกคูน
 1993 : อีหนูภูธร
 1993 : จระเข้ผีสิง
 1993 : นักร้องนักเลง 2
 1993 : ลำเพลินเพลงรัก
 1994 : อินทรีแดนเถื่อน
 1994 : ลำซิ่งนักเลงปืน
 1994 : 3 มือปืนสารวัตรใหญ่
 1994 : ดงสมิง
 1994 : ม้งกรจ้าวท่า
 1995 : มนต์รักเพลงลูกทุ่ง
 1995 : มนต์เพลงรักก้องโลก
 1997 : พลังจิตจอมคาถา
 2000 : บางระจัน
 2002 : ตำนานกระสือ
 2003 : พ่อตาต๊ะติ้งโหน่ง
 2003 : ช้างเพื่อนแก้ว
 2004 : อเล็กซานเดอร์
 2005 : Iสือภูเขา
 2010 : บางระจัน 2
 2010 : ซามูไร อโยธยา
 2011 : ปัญญาเรณู
 2012 : ม้ง สงครามวีรบุรุษ
 2014 : ทาสรักอสูร
 2017 : นายทองดีฟันขาว

Réalisateur 
 1989 : Cannibal Mercenary 2 
 1995 : Mon Rak Luk Thung (มนต์รักเพลงลูกทุ่ง)
 2002 : Demonic Beauty (ตำนานกระสือ / Krasue / Tamnan Krasue)
 2003 : The Elephant Boy (ช้างเพื่อนแก้ว)
 2004 : The Elephant Boy 2
 2004 : The Troop of Ghost (เดอะโกร๋น ก๊วน กวน ผี / The Groan)
 2011 : Panya Raenu (ปัญญาเรณู / Punya Renoo)
 2012 : Panya Raenu 2 ( (ปัญญาเรณู 2 / Punya Renoo 2)
 2013 : Panya Raenu 3 (ปัญญา เรณู 3 รูปูรูปี)
 2014 : Panya Raenu 4 (ปัญญา เรณู 4)
 2016 : The Dwarves Must Be Crasy (กระสือครึ่งคน)
 2017 : Legend of The Broken Sword Hero (ทองดีฟันขาว / Thong Dee Fun Khao)
 2019 : ฮักบี้ บ้านบาก

Notes et références 
Tid (Ekapan) Bunluerit et Bin Bunluerit (pendant 34 ans, c'est-à-dire depuis 1986 ! et généreux donateur !) sont connus comme volontaires croque-morts passant leurs nuits à ramasser des cadavres dans les rues de Bangkok pour la fondation bouddhiste Ruamkantanayu.

Liens externes 
 
 

Naissance en mai 1962
Naissance dans la province de Sa Kaeo
Acteur thaïlandais de cinéma
Réalisateur thaïlandais